La més comuna és la diabetis mellitus que inclou la tipus 1 (anomenada també juvenil), la tipus 2 (dels adults), i la diabetis gestacional (diabetis durant l'embaràs).
 Menys coneguda és la diabetis insípida.